ER, Er og er kan betyde:

ER
 IATA-koden for flyselskabet Astar Air Cargo
 ER, en amerikansk TV-serie fra 1994-2009 (på dansk: Skadestuen)
 Forkortelse for Eesti Raadio
 Forkortelse for Endoplasmatisk reticulum

Er
 Kemisk symbol for grundstoffet erbium
Er (bibelsk person), bibelsk person, bror til Onan

er
Preæcens af verbet "at være"
Musikalbum af nordmanden  Nils Petter Molvær